Bachleda ist der Familienname folgender Personen:

 Alicja Bachleda-Curuś (* 1983), polnische Schauspielerin

 Daniel Bachleda (* 1981), polnischer Nordischer Kombinierer
 Jan Bachleda-Curuś (1951–2009), polnischer Skirennläufer
 Jozef Bachleda (* 1973), slowakischer Nordischer Kombinierer
 Katarzyna Bachleda-Curuś (* 1980), polnische Eisschnellläuferin
 Klemens Bachleda († 1910), polnischer Bergsteiger und Bergführer in der Tatra
 Marcin Bachleda (* 1982), polnischer Skispringer